Delahaye (automerk), een Frans automerk
 Delahaye VLR, een jeep gemaakt door Delahaye

Achternaam
 Albert Delahaye (1915-1987), Nederlands archivaris en controversieel amateur-historicus
 Gilbert Delahaye (1923-1997), Belgisch auteur van kinderboeken
 Isaac Delahaye (1982), Belgisch gitarist
 Rob Delahaije (1959), Nederlands voetballer
 Delhaye of Delahaye, Zuid-Nederlandse orgelbouwersfamilie